Sterba ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Sterba (* 1995), österreichischer Entertainer und Sänger, siehe Rednex
 Editha Sterba (1895–1986), Psychoanalytikerin
 Günther Sterba (1922–2021), Zoologe, Hochschullehrer
 Hubert Sterba (* 1945), österreichischer Forstwissenschaftler und Hochschullehrer
 Richard Sterba (1898–1989), Psychoanalytiker
 Tatjana Sterba (* 1976), Schweizer Trance-DJ, siehe DJ Tatana

Siehe auch:

 Štěrba